Палеофлористика — раздел палеоботаники, который занимается изучением состава флоры какой-либо определённой территории в определённый отрезок времени в прошлых геологических эпохах.

В задачи данной отрасли палеоботаники входит выявление сходства и различий различных флор с другими одновозрастными флорами, определение различных флористических изменений во времени, а также проведение палеофитогеографического районирования. Проведения изучения распределения ископаемых растений в земной коре предоставляет надёжный материал для стратиграфии (расчленение, корреляция и датировка отложений), а также для выполнения палеогеографических реконструкций.

См. также 
 Палеокарпология

Литература 
 Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.
 Словарь ботанических терминов. — Киев: Наукова Думка. Под общей редакцией д.б.н. И. А. Дудки. 1984.

Палеоботаника
Разделы ботаники